Mixat lag i parallellslalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen för ungdomar 2020 hölls på Les Diablerets Alpine Centre, Schweiz, den 15 januari 2020.

Deltagare

Resultat

Referenser

Externa länkar
Resultat

Alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen för ungdomar 2020